

Persone 
 Nicole Maurer (1993) - calciatrice tedesca
 Nicole Maurer (2000) - sciatrice canadese